Аржикур ():
 Аржикур (Сомма) — коммуна во Франции, департамент Сомма.
 Аржикур (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.